Nigula (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
 Nigula (Tartu vald), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald, provincie Tartumaa